Слёзкина, Елена Ивановна (в монашестве Ольга; 1915—2013) — игуменья Западноевропейского экзархата Константинопольского патриархата, доктор филологических наук.
 Слёзкина, Мария Алексеевна (более известна под фамилией Бабкина; 1893—1957) — советская шашистка (русские шашки), серебряный призёр двух довоенных чемпионатов СССР среди женщин.